

Wartha – frazione della città di Eisenach, in Turingia

Wartha, oggi Bardo – città nel voivodato della Bassa Slesia